Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1980/81 zum 31. Mal ausgetragen. Meister wurde erstmals der SC Magdeburg, sie verloren lediglich bei Titelverteidiger TSC Berlin ein Spiel. Nach nur einer Saison mussten die beiden Neulinge Umformtechnik Erfurt und Chemie PCK Schwedt das Oberhaus wieder verlassen. Torschützenkönigin wurde Katrin Krüger vom ASK Vorwärts Frankfurt/O. mit 149 Toren (davon 74 Siebenmeter).


Statistiken

Abschlusstabelle 

 DDR-Meister   Absteiger in die DDR-Liga (M) DDR-Meister 1980  (P) FDGB-Pokalsieger 1980  (N) Aufsteiger aus der DDR-Liga

Kreuztabelle

Literatur

Weblinks 
 

1980
Handballsaison 1980/81